Уикипедия на урду () е раздел на урду в Уикипедия. Проектът започва работа през януари 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Урду
Урду
Езици в Пакистан
Езици в Индия